Western (gênero) — termo amplo para várias formas de arte deste mesmo estilo
Cinema western — gênero de filmes ambientado no Velho Oeste americano
Spaghetti western — subgênero de western de origem italiana

Geografia
Western (Gâmbia)
Western Area (Serra Leoa) ou Área do Oeste (Serra Leoa)
Western (Nebraska)
 Western (Gana) ou Ocidental (Gana)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema